Поль Лемерль (; , Париж — , Париж) — французский -, , византинист. Профессор. Доктор гуманитарных наук (1945).

Биография 
Окончил Французскую археологическую школу в Афинах (École française d’Athènes).

Член и Генеральный секретарь Французской школы в Афинах (1931—1941). Преподаватель истории древнего мира и средних веков на факультете искусств университет Дижона (1942—1947). Преподаватель на факультете искусств в Париже (1945).

В 1945 стал доктором гуманитарных наук.

Позже в 1947—1968 годах, преподавал в Практической школе высших исследований, в 1958—1967 читал лекции на факультете гуманитарных наук в Сорбонне и на кафедре византийской истории цивилизации в Коллеж де Франс (1967—1973).

Директор научно-исследовательского центра истории и византийской цивилизации.

Был основателем и почётным президентом Международной ассоциации византийских исследований (Association Internationale des Etudes Byzantines, AIEB).

Член Академии Дижона, Академии надписей и изящной словесности. Иностранный член Британской академии, академий Афин, Австрии, Бельгии, Корфу (Ионическая академия), Палермо, Югославии, Средневековой академии Америки, Американской академии искусств и наук . Член немецкого археологического института, археологического общества Афин, центра византийских исследований университета в Салониках, греческого общества византийских исследований, Общества македонских исследований, Филологического Общества Парнас (Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός), Общества кипрских исследований, австрийского общества византологии, греческого общества христианской археологии.

Почётный доктор университетов в Афинах, Салониках, Палермо.

Автор ряда работ, посвящённых Византии, византийской образованности и интеллектуальной жизни.

Избранные труды 
 Первый византийский гуманизм. Замечания и заметки об образовании и культуре в Византии от начала до X века
 Histoire de Byzance, 1960.
 Philippes et la Macédoine orientale à l'époque chrétienne et byzantine, 1945.
 Le premier humanisme byzantin, 1971.
 The agrarian history of Byzantium from the origins to the twelfth century, 1979.
 Byzantine humanism, the first phase, 1986.
 Cinq études sur le XIe siècle Byzantin, 1977.
 Essais sur le monde byzantin, 1980.
 A history of Byzantium, 1964.
 Le monde de Byzance, 1978.
 Les plus anciens recueils des miracles de Saint Démétrius et la pénétration des Slaves dans les Balkans, 1979.
 Le style byzantin, 1943.
 L' émirat d’Aydin, Byzance et l’Occident, 1957.
 Élèves et professeurs à Constantinople au Xe siècle, 1969.

Примечания

Ссылки 
 Paul Lemerle

Византинисты
Профессора Сорбонны
Члены Американской академии искусств и наук
Члены Британской академии
Члены французской Академии надписей и изящной словесности
Члены Австрийской академии наук
Почётные доктора Афинского университета
Почётные доктора университетов Италии
Члены-корреспонденты Американской академии медиевистики